Der İzmir Cup 2017 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. September 2017 in Izmir stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 183 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 166 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Izmir